|}

Die Haboro-Linie (jap. , Haboro-sen) war eine Eisenbahnstrecke im Norden der japanischen Insel Hokkaidō. Sie wurde zwischen 1927 und 1958 in mehreren Etappen eröffnet und war bis 1987 in Betrieb.

Beschreibung 
Entlang der Nordwestküste Hokkaidōs verband die 141,1 km lange Haboro-Linie die Städte Rumoi und Horonobe miteinander, benannt war sie nach der ungefähr in Streckenmitte liegenden Stadt Haboro. Die Strecke war kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert. Erschlossen wurden insgesamt 39 Bahnhöfe und Bedarfshaltestellen in den Unterpräfekturen Rumoi und Sōya.

Die Strecke verlief überwiegend in Küstennähe. Ausnahmen waren die Abschnitte Obira–Ōtodo und Rikibiru–Uehura, wo sie in Seitentäler ausscherte, sowie zwischen Teshio und Horonobe, wo sie dem Unterlauf des Teshio-gawa folgte.

Geschichte 
Am 25. Oktober 1927 eröffnete das Eisenbahnministerium von Süden her den ersten Abschnitt zwischen Rumoi und Ōtodo. Knapp ein Jahr später, am 10. Oktober 1931, folgte die Verlängerung nach Onishika. Betrieblich galt die Strecke damals als Abzweig der Rumoi-Hauptlinie; sie war von Rumoi aus nur durch einen Fahrtrichtungswechsel in der Ausweiche Higashi-Rumoi östlich des Bahnhofs erreichbar. Nachdem die Strecke am 15. August 1931 den Bahnhof Kotambetsu erreicht hatte, wurde sie am 10. Oktober desselben Jahres nicht mehr als Abzweig der Rumoi-Hauptlinie betrachtet und erhielt die Bezeichnung Haboro-Linie. Schließlich erstreckte sie sich am 1. September 1932 bis zur namensgebenden Stadt Haboro.

Um diese Zeit begann das Eisenbahnministerium von Norden her mit dem Bau der Teshio-Linie (, Teshio-sen). Das Teilstück zwischen Horonobe und Teshio ging am 30. Juni 1935 in Betrieb, gefolgt vom Abschnitt Teshio–Embetsu am 23. Oktober 1936. Die Haboro-Linie wurde am 9. Dezember 1941 von Haboro nach Chikubetsu verlängert, wo Anschluss an eine strategisch wichtige Grubenbahn bestand. Am selben Tag erhielt sie zwischen Rumoi und Santomari eine direkte Streckenführung, mit der das umständliche Zurücksetzen über die Ausweiche Higashi-Rumoi entfallen konnte. Wegen des Pazifikkriegs und der wirtschaftlichen Probleme in der Nachkriegszeit ruhte der weitere Streckenbau über ein Jahrzehnt lang. Die mittlerweile zuständige Japanische Staatsbahn nahm am 6. November 1957 das Teilstück Chikubetsu–Shosambetsu in Betrieb. Schließlich vervollständigte sie die Strecke am 18. Oktober 1958 mit dem Lückenschluss zwischen Shosambetsu und Embetsu, wodurch die bisherige Teshio-Linie in der Haboro-Linie aufging.

1962 führte die Staatsbahn im Personenverkehr den Betrieb mit Dieseltriebwagen ein, ebenso ein tägliches Schnellzugpaar von Horonobe über Rumoi nach Sapporo. Die Schließung von Steinkohlegruben, der Rückgang der Heringfischerei und der Ausbau des Straßennetzes ließen das Verkehrsaufkommen massiv einbrechen. Schrittweise wurden die Güterverkehrsanlagen aufgegeben sowie am 1. November 1986 der Schnellzugverkehr aufgegeben. Schließlich legte die Staatsbahn am 30. März 1987, zwei Tage vor ihrer Verstaatlichung, die Haboro-Linie auf ihrer gesamten Länge still. Seither verkehrt eine Buslinie des Unternehmens Engan Bus.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō